Jack Raymond peut faire référence à :
 Jack Raymond (1886-1953), réalisateur britannique
 Jack Raymond (1901–1951), acteur